Cœur perdu est le troisième single de Renaud tiré de son album Boucan d'enfer. Il est sorti le .

Classements

Notes et références

Liens externes 
 

Single musical sorti en 2003
Chanson interprétée par Renaud
Chanson écrite par Renaud